

Patronyme 

 Achkar Marof (1930-1971), représentant permanent de la Guinée auprès des Nations unies de 1964 à 1968.

Toponyme 

 Novi Marof, ville du Comitat de Varaždin, en Croatie ;
 Starogradački Marof, village de la municipalité de Pitomača (Comitat de Virovitica-Podravina) en Croatie.